Matthew and son (lied), een lied van Cat Stevens uit 1966
 Matthew and son (album), een album van Cat Stevens uit 1967
 Matthew and son (1984), een televisiefilm uit 1984